Voici la liste des planètes mineures numérotées de 190001 à 191000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 190001 à 191000

190001-190100

190101-190200

190201-190300

190301-190400

190401-190500

190501-190600

190601-190700

190701-190800

190801-190900

190901-191000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000